A 2009-es UEFA-szuperkupa a 34. európai szuperkupa-döntő volt. A találkozón 2009. augusztus 28-án a 2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája-győztes Barcelona és a 2008–2009-es UEFA-kupa-győztes Sahtar Doneck játszott a monacoi II. Lajos Stadionban. A mérkőzést az UEFA-bajnokok ligája és az Európa-liga sorsolása után játszották.

Mérkőzés adatok

Statisztikák 
 Első félidő  Második félidő  Hosszabbítás  Összesen

Lásd még 
 2009–2010-es UEFA-bajnokok ligája
 2009–2010-es Európa-liga

Hivatkozások

Források

2009
Uefaszuperkupa
Az FC Barcelona mérkőzései